Oranjes eerste invasie 23 april 1568 e.v.
 Oranjes tweede invasie 7 juli 1572 e.v.
 Oranjes derde invasie februari 1574